De halve marathon van Merano is een hardloopwedstrijd van 21,1 km, die sinds 1994 jaarlijks in de Italiaanse stad Merano wordt gehouden. Vanaf 2012 worden er geen elitelopers meer aangetrokken voor deze wedstrijd.

Parcoursrecords 
 Mannen: 1:00.57 - Paul Kanda  (2002)
 Vrouwen: 1:11.30 - Rita Jeptoo  (2003)

Uitslagen 

Merano
Atletiekwedstrijd in Italië
Sport in Zuid-Tirol